Pitbull peut faire référence à :

 , de son vrai nom Armando Christian Pérez, est le pseudonyme d'un rappeur, entrepreneur et producteur de musique cubano-américain.
 Pitbull est en France l'appellation familière, juridique et journalistique des chiens dont le physique approche celui de l' mais ne disposant pas de pedigree reconnu par la Fédération Cynologique Internationale.
 Pitbull est souvent utilisé aux États-Unis comme diminutif de l'.
 Pitbull, une chanson du rappeur français Booba sortie en 2007.
 , une ancienne équipe de catcheurs américaine.

Voir aussi